Bleichert ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Bleichert (1845–1901), deutscher Wegbereiter des Seilbahnbaus
 Max von Bleichert (1875–1947), deutscher Großindustrieller des Seilbahn- und Transportanlagenbaus, Sohn von Adolf Bleichert
 Paul von Bleichert (1877–1938), deutscher Unternehmer, Sohn von Adolf Bleichert

Bleichert steht für:
 Adolf Bleichert & Co., Fabrik für Drahtseilbahnen, ein insbesondere im Seilbahnbau tätiges Unternehmen mit Sitz in Leipzig-Gohlis
 Bleichert (auch Bleichart), die historische Bezeichnung für eine Rotweinsorte, die hell gekeltert ist und dadurch eine blasse Farbe erhält